Васи́лий Васи́льевич Васи́льев:
 Васильев, Василий Васильевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 6982; 4 декабря 1843.
 Васильев, Василий Васильевич — Георгиевский кавалер; прапорщик; 31 декабря 1916 (посмертно).
 Васильев, Василий Васильевич (1895—1938) — советский военно-морской деятель, инженер-флагман 3-го ранга.
 Васильев, Василий Васильевич (1915—1943) — Герой Советского Союза.
 Васильев, Василий Васильевич (1903—1980) — командир дивизий (233-й шад, 311-й шад) во время Великой Отечественной войны, кавалер ордена Ленина.
 Васильев, Василий Васильевич (1829–1894) — русский художник, академик Императорской Академии художеств.